Вілле́р-сюр-Тур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 100 км на південний захід від Страсбура, 34 км на південний захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 788 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1875,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Віллер-сюр-Тур на сайті французького Національного інституту географії
 Віллер-сюр-Тур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллер-сюр-Тур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллер-сюр-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллер-сюр-Тур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн